Alien może oznaczać:
 kosmitę
 program komputerowy służący do konwersji pakietów
 nazwę serii filmów fabularnych:
 Obcy – ósmy pasażer Nostromo (Alien), 1979
 Obcy – decydujące starcie (Aliens), 1986
 Obcy III (Alien³), 1992
 Obcy: Przebudzenie (Alien: Resurrection), 1997
 Obcy kontra Predator (Alien vs Predator), 2004
 Obcy kontra Predator 2 (Aliens vs Predator: Requiem), 2007
 Prometeusz (Prometheus), 2012
 Obcy: Przymierze (Alien: Covenant), 2017

 gry komputerowe:
 Alien (1982)
 Alien (1984)
 Aliens: The Computer Game (Activision)
 Aliens: The Computer Game (Software Studios)
 Aliens (MSX)
 Aliens (arcade)
 Alien³
 Alien³ (SNES)
 Alien vs Predator (1993)
 Alien vs Predator (1994)
 Alien vs Predator (1994)
 Alien³ (Game Boy)
  Alien³: The Gun
  Aliens: A Comic Book Adventure
 Alien Trilogy
  Aliens Online
  Alien: Resurrection
  Aliens: Thanatos Encounter
  Aliens: Colonial Marines 
  Aliens: Unleashed
 Aliens: Extermination
 Alien Shooter
 Aliens vs Predator (2010)PC PS3 XBOX 360
Alien Isolation